En Pologne, Koniec peut faire référence à :

 Koniec, un village de la voïvodie des Basses-Carpates.

 Koniec, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.

 Koniec, un village de la voïvodie de Lublin.